Susana Rueda puede referirse a:
 Susana Stochero de Rueda (1955-), dirigente sindical argentina.
 Susana Rueda (1960-), presentadora de televisión y locutora argentina.